Глушановский — фамилия:

 Глушановский, Алексей Алексеевич (род. 1981) — русский писатель-фантаст. 
 Глушановский, Антон Андреевич (1816—1902) — тайный советник.